Cleippides är ett släkte av kräftdjur. Cleippides ingår i familjen Calliopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Cleippides